Sorteper har flere betydninger:

 Sorteper (kortspil) – et kortspil
 Sorteper (tegneseriefigur) – en tegneseriefigur
 Sorteper (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1987 instrueret af Søren la Cour